Williams Island ist der Name folgender Inseln:

Antarktika
 Williams Island (Antarktika) vor der Nordküste der Thurston-Insel, Westantarktika

Vereinigten Staaten
 Williams Island (Florida)
 Williams Island (Cumberland County, Maine)
 Williams Island (Sagadahoc County, Maine)
 Williams Island (Washington County, Maine)
 Williams Island (Michigan)
 Williams Island (Minnesota)
 Williams Island (New Jersey)
 Williams Island (Hamilton County, Tennessee)
 Williams Island (Johnson County, Tennessee)
 Williams Island (Virginia)
 Williams Island (Washington)
 Williams Island (Wisconsin)